Ваня Кінґ була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась у чвертьфіналі через травму спини.

Флавія Пеннетта виграла титул, у фіналі перемігши Чжань Юнжань з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Янь Цзи
| RD1-score1-1=5
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=5
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Чжань Юнжань
| RD1-score2-1=7| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=7| RD1-seed3=7
| RD1-team3= Флавія Пеннетта| RD1-score3-1=6| RD1-score3-2=710| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Вінус Вільямс
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=68
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=
| RD2-team1= Чжань Юнжань
| RD2-score1-1=1
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Флавія Пеннетта| RD2-score2-1=6| RD2-score2-2=6| RD2-score2-3=
}}

 Верхня половина 

 Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Ф Пенетта| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Деллаква| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Бремон
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Родіонова| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=
| RD1-team07= М Цінк
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Ш Пеєр
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= А Накамура
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=
| RD1-team10= К Коукалова
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=0r
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К Пен
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Е Галловіц
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=1r
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Т Танасугарн
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= К Возняцкі
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= В Вільямс
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Ф Пенетта
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К Деллаква
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Родіонова
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Ш Пеєр
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=
| RD2-team05= К Коукалова
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=61
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=  
| RD2-team06= К Пен| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=77| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= В Вільямс| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7
| RD3-team01=
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6'''
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=7
| RD4-team01=

Примітки

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Тур WTA 2007
2007